S69 steht für:
 Droga ekspresowa S69, eine polnische Schnellstraße
 HMS Spearfish (S69), ein U-Boot der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg
 S69 Habicht, ein Flugkörperschnellboot der deutschen Marine

Abkürzung